Stenochiinae — подсемейство жуков семейства чернотелок (Tenebrionidae).

Описание 
Мелкие и среднего размера жесткокрылые, как правило, с тёмной окраской тела. Длина тела составляет от 5 до 45 мм.

Систематика 
В составе подсемейства выделяют две или три трибы. Известно более 50 видов, объединяемых в два десятка родов. Ранее также использовались ныне синонимичные названия Cnodalinae и Coelometopinae.
Известно несколько ископаемых видов из Доминиканского янтаря (†Nesocyrtosoma antiquum, Nesocyrtosoma celadonum, Nesocyrtosoma hadratum, Nesocyrtosoma impensum, Nesocyrtosoma minisculum, Nesocyrtosoma phthanatum)
 Stenochiinae Kirby, 1837 (= Coelometopinae Lacordaire, 1859)
 Cnodalonini Lacordaire, 1859 (=Coelometopini)
 Alobates Motschoulsky, 1872
 Apsida Lacordaire, 1859
 Cibdelis Mannerheim, 1843
 Coelocnemis Mannerheim, 1843
 Glyptotus Leconte, 1858
 
 ?
 Iphthiminus Spilman, 1973
 Merinus Leconte, 1862
 Morphostenophanes Pic, 1925
 Oenopion Champion, 1885
 Polopinus Casey, 1924
 Polypleurus Eschscholtz, 1831
 Xylopinus Leconte, 1862
 Stenochiini Kirby, 1837 (=Strongyliini)
 Agissopterus — Ainu — Allopezus — Anarmostodera — Asemogena — Asthenopoda — Azonoderus — Bionesus — Biroum — Eucrossoscelis — Eutherama — Hyboproctus — Pezomaia — Phaeostolus — Praeugena — Saitostrongylium — Simalura — Stenochinus — Strongylium  (Strongylium suridhobanum)
 Talanini Champion, 1887
 Dygnamptus = Talanus
 ?

Примечания

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — podčeleď Stenochiinae Kirby, 1837
 BugGuide Subfamily Stenochiinae
 Stenochiinae Kirby, 1837
 
Подсемейства насекомых